Lokkikivet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lokkikivet (ö i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn, 
 Lokkikivet (ö i Södra Savolax), Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar